

Astronomia
 4785 Petrov – asteroide del sistema solare
 Petrov – cratere lunare

Geografia
 Petrov – comune della Repubblica Ceca nel distretto di Blansko (Moravia Meridionale)
 Petrov – comune della Repubblica Ceca nel distretto di Hodonín (Moravia Meridionale)
 Petrov – comune della Repubblica Ceca nel distretto di Praha-západ (Boemia Centrale)
 Petrov Val – città della Russia nell'Oblast' di Volgograd

Persone

 Nadia Petrova – tennista russa
 Stanislav Evgrafovič Petrov – militare sovietico
 Vitalij Aleksandrovič Petrov – pilota russo
 Lars-Göran Petrov – cantante svedese

Altro
 Affare Petrov – episodio della Guerra Fredda

Pagine correlate 

 Petrovsk
 Petrovskoe
 Petrovskaja
 Petrovskij
 Petrovsko